Кохановце () — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края Словакии. Расположен в южной части Низких Бескидов в долине реки Лаборец.

История 
Первое упоминание 1543 года.

В селе есть римо-католический костел с 1780 году в стиле классицизма.

Население 
В селе проживает 763 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 96,68 %
 русины — 2,39 %
 чехи — 0,40 %

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 89,77 %,
 греко-католики — 6,37 %,
 православные — 1,33 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 2,52 %

Примечания

Ссылки 
 данные про село на сайте www.e-obce.sk
 данные об национальный и конфессиональный состав населения села на сайте Статистического правительства Словакии

Населённые пункты Словакии